Vrachonisída Prásso kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Nisída Gramméza, ö, Thessalien, Nomós Magnisías, 
 Nisída Práso (ö i Grekland, Thessalien), Nomós Magnisías, 

Robotskapade Greklandförgreningar